Platylophus – monotypowy rodzaj ptaków z rodziny krukowatych z gatunkiem kruczak Platylophus galericulatus
 Platylophus – monotypowy rodzaj roślin z rodziny radziliszkowatych z gatunkiem Platylophus trifoliatus